Biljaletdinow ist der Familienname folgender Personen:

 Dinijar Rinatowitsch Biljaletdinow (* 1985), russischer Fußballspieler
 Sinetula Chaidarowitsch Biljaletdinow (* 1955), russischer Eishockeyspieler